Miasta w Etiopii:
 Jema miasto w regionie Amhara (East Gojjam)
 Jema miasto w regionie Amhara (North Shewa)
 Jema miasto w regionie Oromia (Jimma)
 Jema miasto w regionie Oromia (Bale)

Miasta w Ghanie:
 Jema miasto w dystrykcie Nkoranza w regionie Brong-Ahafo
 Jema miasto w dystrykcie Kintampo South w regionie Brong-Ahafo
 Jema miasto w dystrykcie Aowin w regionie Zachodnim